Kwanza, peut être :
 Kwanza (aussi écrit Cuanza), fleuve angolais ;
 kwanza, monnaie angolaise ;
 Kwanza-Nord (aussi écrit Cuanza-Nord), province angolaise ;
 Kwanza-Sud (aussi écrit Cuanza-Sud), province angolaise ;
 Kwanza (aussi écrit Cuanza), commune angolaise de la municipalité de Kamakupa, province de Bié.

Voir aussi 
 Kwanzaa